Tomasz Niewiadomski – polski grafik, twórca komiksów
 Tomasz Niewiadomski – polski przedsiębiorca, wydawca, fotografik